Oraniembaum puede referirse a:

 Antiguo nombre de Lomonósov (ciudad)
  Palacio Oranienbaum
 Cabeza de puente de Oranienbaum
 Localidad de Alemania